Until It's Gone – singolo di Monica del 2011
 Until It's Gone – singolo dei Linkin Park del 2014